Alessandro Vitti (né en 1978), dessinateur italien ;
 João Vitti (né en 1967), acteur brésilien ;
 Jon Vitti, scénariste américain ;
 Monica Vitti (1931-2022), actrice italienne ;
 Pablo Vitti (né en 1985), footballeur argentin ;
 Praski Vitti (1936-), peintre russe tchouvache.